Sneddon ist der Familienname folgender Personen:

 Fiona Sneddon (* 1981), schottische Badmintonspielerin
 Ian Sneddon (1919–2000), britischer Mathematiker

 Kirsty Sneddon (* 1978), schottische Badmintonspielerin
 Megan Sneddon (* 1985), schottische Fußballspielerin
 Tom Sneddon (1941–2014), US-amerikanischer Bezirksstaatsanwalt

Siehe auch:
 Sneddon-Nunatakker, Nunatakker im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Sneddon-Syndrom, in der Medizin eine zerebrovaskuläre Störung